Тин Е́двай (; ) — хорватский футболист, защитник московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Аль-Айн».

Клубная карьера 
Едвай начал свою профессиональную карьеру в в загребском «Динамо», пройдя через её молодёжную академию. С 2013 года стал выступать в основном составе, дебютировав 24 февраля в игре с «Осиеком». С первых матчей Тин стал основным игроком центра обороны команды, наряду с Йосипом Шимуничем. 20 апреля он забил свой первый гол в карьере, поразив ворота «Цибалии» и принеся победу своей команде со счётом 1:0.

В течение своего первого профессионального сезона в составе клуба он выиграл чемпионат. В начале нового сезона он выиграл с клубом ещё один трофей, когда «Динамо» победило «Хайдук» в Суперкубке Хорватии. За пребывания в хорватском клубе Едвай сыграл в общей сложности 14 официальных матчей.

«Рома» 
В мае 2013 года Едваем заинтересовалась «Рома». Летом клуб начал переговоры с игроком, и 10 июля он заключил с римлянами 3-летний контракт. 1 декабря 2013 года хорват дебютировал в составе «Ромы», выйдя на замену на 83-й минуте в победе над «Дженоа» (4:0). В последнем туре сезона Серии А он дебютировал за «Рому» в стартовом матче против той же команды, в котором «Дженоа» победила со счетом 1:0 на «Луиджи Феррарис». Это были единственные два выхода Едвая за «Рому», в сезоне 2013/14 годов он 33 раза выходил на поле в составе «Байера 04».

«Байер 04» 

11 июня 2014 года Едвай отправился в аренду в «Байер 04» на два года. Дебют Едвая в составе немцев — где он внёс значительный вклад, сыграв все 90 минут в первом официальном матче сезона — помог команде одержать победу со счетом 6:0 над «Алеманнией Вальдальгесхайм» в первом раунде Кубка Германии 2014/15 года. Всего через несколько дней, 19 августа, защитник дебютировал в составе «Байера» в Лиге чемпионов, заменив на 46-й минуте партнера по команде Джулио Донати в выездном матче против «Копенгагена» (2:3) в Дании в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2014/15. Едвай хорошо отыграл второй тайм и помог своей команде одержать победу. Однако он получил жёлтую карточку на 51-й минуте матча. В ответном матче с датской командой защитник также сыграл в победе немцев со счетом 4:0, что позволило «Байеру» квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. Едвай отыграл все 90 минут матча, даже заработал пенальти на получасовой отметке, который нападающий Штефан Кисслинг реализовал в окончательной победе 3:0.

Дебют Едвая в Бундеслиге состоялся 23 августа, в первом матче кампании, в победе 2:0 над дортмундской «Боруссией». Свой первый гол в составе «Байера» он забил уже во второй игре сезона, в домашнем матче против «Герты» (4:2). Едвай забил на 50-й минуте, сравняв счет в матче 1:1, после чего «Байер» одержал победу. Хорват продолжил свою прекрасную форму в Леверкузене, забив мощный гол с разворота в матче против бременского «Вердера», в результате чего его команда повела в счете 1:0. Позднее он ассистировал Сон Хын Мину, который сравнял счет в матче при счете 3:3.

20 января 2015 года леверкузенский «Байер» подтвердил, что подписал с хорватским защитником контракт до 2020 года. Однако в первой половине сезона 2015/16 годов Тин смог выйти только один раз. Это произошло из-за травмы бедра, которая повторялась три раза. Его единственное появление произошло в октябре против «Гамбурга», где он вышел на замену. 29 октября 2016 года он забил победный гол в победе 2:1 над «Вольфсбургом».

20 августа 2019 года Едвай был отдан в аренду «Аугсбург» до конца сезона 2019/20. 17 декабря он забил второй гол в победе 3:0 над дюссельдорфской «Фортуной». 16 мая 2020 года он забил единственный гол в поражении 2:1 от «Вольфсбурга» . После возвращения в Леверкузен летом 2020 года Едвай был полностью отстранен тренером Петером Босем, сыграв только в Лиге Европы.

«Локомотив» 
24 июля 2021 года стал игроком московского «Локомотива». Контракт с хорватом рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

В декабре 2022 года перешёл в аренду в клуб из ОАЭ «Аль-Айн» за 500 тысяч евро.

Карьера в сборной 

Едвай представлял Хорватию на различных молодёжных уровнях. 4 сентября 2014 года он дебютировал на взрослом уровне в возрасте 18 лет, сыграв последние 13 минут в товарищеском матче против сборной Кипра на стадионе «Альдо Дросина» в Пуле. 31 мая 2016 года он был утверждён в состав сборной Хорватии на Евро-2016. Он был в основном составе на матч против сборной Испании, который Хорватия выиграла 2:1.

В мае 2018 года он был включён в предварительный состав сборной Хорватии из 32 человек на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. На турнире он сыграл один раз, отыграв все девяносто минут в победном матче над сборной Исландией (2:1). Хорватия закончила турнир на втором месте, уступив сборной Франции. 16 ноября 2018 года он забил два гола в групповом матче Лиги наций против сборной Испании, в том числе победный в матче со счетом 3:2.

Во время отборочного турнира Евро-2020 Тин играл регулярно, заменяя травмированного правого защитника Шиме Врсалько. Однако перед матчами Лиги Наций против сборной Швеции и Португалии Едвай был исключён из состава национальной команды.

Достижения 
 «Динамо» (Загреб)
 Чемпион Хорватии: 2012/13

 Сборная Хорватии
 Вице-чемпион мира: 2018

Личные
 Орден Князя Бранимира: 2018

Примечания 

 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Аль-Айн»